«Танцуют все!» — фраза, ставшая крылатой, из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
 Танцуют все! (СТБ) — танцевальное шоу талантов на украинском телеканале СТБ, начавшееся в 2008 году.
 Танцуют все! (Россия-1) — танцевальное шоу на российском телеканале Россия-1, стартовавшее в 2017 году.
 «Танцуют все!» — название 3-й серии мультсериала «Сказочный патруль».

См. также 
 Конец попсе, танцуют все